«Игра в шашки» — полотно 1824 года Петра Ивановича Пнина. Холст, масло. 107×134 см. Хранится в коллекции Русского музея, поступила в 1930 году из ОПХ, Ленинград; ранее — собрание М. П. Фабрициуса, Санкт-Петербург. Работа малоизвестна, экспонировалась крайне редко.

Работа относится к ученическому периоду, когда автору было 20 лет. В архивах Академии художеств значится, что 27 февраля 1824 года классу живописи портретной и миниатюрной предложено «изобразить крестьянское семейство и шашечную игру». Несколько полотен, в том числе и «Игра в шашки» Пнина были удостоены золотых медалей второго достоинства. На выставке 1824 года 16-го сентября художник получил за картину «Игра в шашки» 2-ю золотую медаль и аттестат I степени. После Академического показа едва ли не во второй раз, только на Таврической выставке под названием «Группа». Сергей Дягилев, руководствовавшийся в подборе произведений в основном собственными пристрастиями, оценил полотно и включил его в экспозицию.

Примечания

Ссылки 
 http://virtualrm.spb.ru/en/node/4525

Картины Петра Пнина
Картины из собраний Государственного Русского музея
Картины 1824 года
Шашки в России
Картины с изображением детей